Angehrn ist der Familienname folgender Personen:

 Beda Angehrn (1725–1796), Fürstabt von St. Gallen
 Emil Angehrn (* 1946), Schweizer Philosoph und Buchautor
 Nora Angehrn (* 1980), Schweizer Golferin
 Stefan Angehrn (* 1964), Schweizer Boxer
 Theodor Angehrn (1872–1952), Schweizer Jesuit und Astronom
 Urban Angehrn (* 1965), Schweizer Mathematiker und Finanzmarktexperte
 Yannick Angehrn (* 1997), Schweizer Unihockeyspieler

Angehrn steht auch für:
 Cash + Carry Angehrn, ein Schweizer Großhandelsunternehmen